New London kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
New London (Connecticut)
New London (Iowa)
New London (Minnesota)
New London (Missouri)
New London (North Carolina)
New London (Ohio)
New London (Texas)
New London (Wisconsin)